Ония (; Ониас) — имя нескольких иудейских первосвященников во времена Второго Храма.

 Ония I (с 323 по 300 год до н. э.)
 Ония II (с 242 по 233 год до н. э.)
 Ония III (с 177 по 176 год до н. э.)
 Ония IV — строитель Храма Онии в Египте; сын Онии III.

См. также 
 Храм Ониаса — храм еврейских колонистов в Египте.
 Онья